

Geografia
 Los Santos, comune della Colombia nel Dipartimento di Santander
 Los Santos, comune della Spagna nella Provincia di Salamanca
 Provincia di Los Santos, provincia dello stato di Panama

Luoghi immaginari
 Los Santos, città apparsa nel videogioco Grand Theft Auto V